Mermithidae är en familj av rundmaskar. Mermithidae ingår i ordningen Mermithida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mermithidae 10 arter. 

Mermithidae är enda familjen i ordningen Mermithida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Mermithidae